USS Snook es el nombre de los siguientes submarinos estadounidenses:
 USS Snook (SS-279), submarino de la clase Gato.
 USS Snook (SSN-592), submarino de la clase Skipjack.
Snook